Безкоровайный — фамилия.

Известные носители:
 Безкоровайный, Василий Васильевич (1880—1966) — композитор, дирижёр и музыкальный деятель
 Безкоровайный, Владимир Герасимович (1944—2017) — вице-адмирал, командующий Военно-морскими силами Украины (1993—1996)
 Безкоровайный, Григорий Иванович (род. 1936) — звеньевой колхоза имени Шевченко Черниговской области УССР, Герой Социалистического Труда.